4B peut faire référence à :
 Communauté de communes des 4B Sud-Charente ;
 Eutelsat 4B, un satellite de télécommunications français ;
 Kepler-4 b, une exoplanète de la constellation du Dragon ;
 Longue Marche 4B, un lanceur spatial chinois ;
 McLaren MP4/4B, une formule 1 de l’écurie McLaren Racing ;
 Stampe SV-4b, un avion d’entraînement belge ;
 Türksat 4B, un satellite de télécommunications turc.

Voir aussi